Uranus kan syfta på:
 Uranus – den sjunde planeten från Solen
 Uranus (film) – film från 1990
 Operation Uranus – en del av Slaget vid Stalingrad

Se även 
 Uranos – gud i grekisk mytologi
 Uranium